Florentin Petre (Bucareste, 15 de janeiro de 1976) é um futebolista profissional romeno, meio-campista, militava no Victoria Brăneşti.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Bucareste
Futebolistas da Roménia
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do UTA Arad
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Jogadores da Seleção Romena de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Eurocopa de 2008